Pressão arterial sistólica (PAS) é o maior valor verificado durante a aferição de pressão arterial. 

Exemplo: 120x80 significa:

120 refere-se à pressão arterial sistólica e 80 refere-se à pressão arterial diastólica, ambas medidas em milímetros de mercúrio (mmHg).

Trata-se da medida de pressão arterial verificada quando da contração dimensional cardíaca para a impulsão sanguínea às partes corporais extracardíacas, indicativa da força do fluxo nas artérias.

Ver também 
 Hipertensão arterial

Cardiologia